Ярополк — чоловіче ім'я.

Персоналії 
 Ярополк Святославич (Ярополк І) — великий князь київський (972—980).
 Ярополк Володимирович (Ярополк ІІ) — великий князь київський (1132—1139).
 Ярополк Ізяславич (†1087) — святий, князь Вишгородський, Волинський і Турівський.